

Geografia 

 Persano – frazione del comune italiano di Serre, in provincia di Salerno 
 Oasi di Persano – zona umida della provincia di Salerno 
 Lago di Persano – bacino artificiale della provincia di Salerno

Persone 

 Carlo Pellion di Persano – ammiraglio e politico italiano
 Oronzo Persano – chitarrista e compositore italiano
 Paolo Pellion di Persano – fotografo italiano

Altro 

 Persano – razza equina

Pagine correlate 

 Persiano